Preusmjeri Nacrt:Damiano David